Molekulska formula -{C21H29NO3}- se može odnositi na:

 CAR-226,086
 CAR-301,060